1965 Голяма награда на Франция е 15-о за Голямата награда на Франция и четвърти кръг от сезон 1965 във Формула 1, провежда се на 27 юни 1965 година на пистата Шарад, Клермон Феран, Франция.

Класиране

Класиране след състезанието 

 Генерално класиране при пилотите

 Генерално класиране при отборите

Източници 
 

Голяма награда на Франция